Оберевко:

 Обревко, Александр Анатольевич (род. 1984) — украинский футболист.
 Обревко, Владимир Владимирович (1936—1985) — советский партийный деятель, председатель Харьковского горисполкома.
 Обревко, Елена Юрьевна (род. 1963) — заслуженная артистка России.